Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2016 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Cette édition est marquée par la course à la place de 1 mondial de la spécialité puisque quatre joueurs peuvent détrôner le Brésilien Marcelo Melo. L'actuel leader du classement et tenant du titre porte d'Auteuil doit en effet s'imposer pour espérer conserver sa place. À sa poursuite, trois joueurs se tiennent en moins de 150 points au classement ATP : le Français Nicolas Mahut (2 mondial), le Britannique Jamie Murray (3) et le Roumain Horia Tecău (4) sont les mieux placés. Enfin, Bob Bryan, 7 mondial avec 720 points de retard, peut également espérer revenir au sommet de la hiérarchie s'il remporte le tournoi avec son frère et en cas de mauvaises performances des autres prétendants.
 En quart de finale, Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin, les vainqueurs de l'édition 2014 dans la discipline, manquent 6 balles de match contre Feliciano López et Marc López, les futurs vainqueurs.
 Feliciano López et Marc López remportent leur  Grand Chelem en s'imposant en finale face aux frères Bryan (6-4, 6-7, 6-3). Il s'agit de leur  et  respectif en double.
 Nicolas Mahut devient, à l'issue du tournoi, 1 mondial de la discipline grâce à l'élimination en demi-finale des tenants du titre Ivan Dodig et Marcelo Melo et en finale de Bob et Mike Bryan, conditions nécessaires pour que le Français accède au sommet du classement du double. Il succède ainsi 30 ans plus tard à Yannick Noah, le dernier Français à avoir côtoyé cette place.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

Double messieurs des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Internationaux de France de tennis 2016